Out of Sight (album Jamesa Browna)
Out of Sight (skladba Jamesa Browna)
Out of Sight, film iz 1966.
Daleko od očiju (roman Elmore Leonarda), Out of Sight, po kojem je snimljen istoimeni film 1998.
Daleko od očiju (1998.), američki film
Out of Sight, britanska dječja televizijska serija